Matilde de Lancaster (4 de abril de 1339 - 10 de abril de 1362) fue una descendiente de los Plantegent, casa real de Inglaterra, y miembro por matrimonio de la Casa de Wittelsbach, gobernantes de Baviera. Fue por matrimonio Duquesa de Baviera, y Condesa de Holanda, Zelanda y Henao; además de Condesa de Leicester.

Nacimiento y matrimonios
Matilde nació como primogénita de Enrique de Grosmont, Duque de Lancaster, descendiente del rey Enrique III y su esposa, Isabel de Beaumont, ambos fallecidos en una epidemia en 1361. Tenía una hermana menor, Blanca de Lancaster, que se casó con el príncipe Juan de Inglaterra.

Aun siendo una niña se casó con Ralph Stafford, hijo de Ralph Stafford y Margaret de Audley, condes de Stafford, de quien enviudó sin descendencia. En 1552, se volvió a casar con Guillermo, conde de Holanda, con quien tuvo una niña en 1556, pero murió prematuramente.

Derechos hereditarios
Siguiendo la regla inglesa, a falta de varón las dos hijas del Duque Enrique eran sus co-herederas en el momento de su muerte por el derecho de suo jure, pero serían sus maridos quien utilizarían los títulos y gestionarían el dinero por jure uxoris, es decir, por estar casados con ellas. Aunque el patrimonio familiar se repartió equitativamente, la mayoría de títulos pasaron al marido de Blanca, Juan de Gante, como se había acordado en el momento de su matrimonio, de igual modo que el título del Duque de Lancaster se extinguió por solo poder pasar a un hijo varón, por tanto solo se tituló "condesa de Leicester" por derecho propio.

Poco importó este reparto, pues un año más tarde, la duquea de Baviera falleció en extrañas circunstancias. Al morir sin hijos, se reconoció a su hermana como heredera y Guillermo tuvo que ceder la herencia de Matilde a Juan y Blanca.

Ancestros 

Nobles de Inglaterra del siglo XIV
Duquesas consortes de Baviera del siglo XIV
Casa de Plantagenet
Mujeres de la Edad Media en Inglaterra
Condesas de Inglaterra
Duquesas consortes de Baviera (con la casa de Wittelsbach)
Inglesas del siglo XIV